Haken — английская рок-группа, играющая в стиле прогрессивного метала и прогрессивного рока. Основана в 2007 году в Лондоне.

Биография 
Группа Haken была сформирована в 2007 году, когда гитарист и клавишник группы To-Mera Ричард Хеншел пригласил вокалиста Росса Йеннингса и гитариста Мэтью Маршалла для реализации нового проекта. Для полного состава группы были также приглашены Питер Джонс, клавишник, с котором они познакомились на онлайн-форуме, и басист группы To-Mera Томас Маклин. В таком составе Haken записали первый EP, который включал в себя две композиции — «Snow» и «Souls». С этой программой группа выступала на небольших концертах клубов Лондона и была успешно принята публикой. В 2008 после записи ещё четырёх треков, «Manifolds», «Blind», «Sleeping Thoughts Wake» и «Black Seed», Haken выпустили полноформатный демоальбом, который включал все композиции группы и позже был назван Enter the 5th Dimension.

После записи демоальбома клавишник Питер Джонс и гитарист Мэтью Маршалл заявили, что покидают коллектив для поиска новой карьеры. Но в этом же году к группе присоединился гитарист Linear Sphere и Anchorhead Чарльз Гриффитс и клавишник Диего Техейда. Выступав «на разогреве» у группы King’s X в Великобритании, спустя некоторое время Haken подписали контракт с лейблом Sensory Records и начали работу над дебютным студийным альбомом под названием Aquarius, который вышел в марте 2010 года.

Параллельно гастролируя и сочиняя материал для второго студийного альбома, коллектив выступил на таких фестивалях, как Night of the Prog в Германии и ProgPower USA XII в США, где также прозвучали некоторые песни из последующего второго альбома, который вышел в октябре 2011 года под названием Visions.

6 февраля 2013 года Haken подписали контракт с лейблом InsideOut Music и начали работу над третьим студийным альбомом. 20 июня 2013 года группа официально объявила, что третий альбом будет называться The Mountain и выпущен 2 сентября 2013 года. 26 апреля 2016 года группа выпустила четвёртый альбом под названием Affinity.

2 августа 2018 года Haken анонсировали выпуск пятого студийного альбома vector .

Дискография 
Студийные альбомы
 Aquarius (2010)
 Visions (2011)
 The Mountain (2013)
 Affinity (2016)
 Vector (2018)
 Virus (2020)
 Fauna (2023)
EP
 Restoration (2014)

Демоальбомы
 Enter the 5th Dimension (2008)

Состав

Текущий состав 
 Росс Дженнингс — вокал
 Ричард «Хен» Хеншелл — соло-гитара, клавишные
 Чарльз Гриффитс — гитара
 Рэймонд Хирн — ударные
 Коннер Грин — бас-гитара

Бывшие участники 
 Мэтью Маршалл — гитара (2007—2008)
 Питер Джонс — клавишные (2007—2008)
 Томас МакЛин — бас-гитара (2007-2013)
 Диего Техейда — клавишные, звуковой дизайн (2008-2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Группы прогрессивного рока из Великобритании
Прогрессив-метал-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы из Лондона